Canzoneri ist der Familienname folgender Personen:

 Michele Canzoneri (* 1944), italienischer Künstler
 Tony Canzoneri (1908–1959), US-amerikanischer Boxer